

Села:
 Вишенька — Вінницька область, Літинський район
 Вишенька — Вінницька область, Хмільницький район
 Вишенька — Львівська область, Яворівський район
Колишні села:
 Велика Вишенька
 Мала Вишенька
Річки:
 Вишенька — притока Вишні, Львівська область
 Вишенька — інша назва річки Зимна Вода, Львівська область
 Вишенька — притока Південного Бугу, Вінницька область
Місцевість:
 Вишенька — назва мікрорайону Вінниці, що успадкував назву села Вишня, у якому колись купив садибу М.І. Пирогов. У цій місцевості спільнокореневу назву має річка Вишня, Вишенське озеро та Вишенський парк.

Вишенька () — село, Мінська область, Червенський район